Carimbo Minas em numismática é a agregação de um carimbo bi-facial sobre moedas do Império do Brasil e de outros países, sobretudo latino-americanos.

Ligações externas
 Carimbo sobre moedas de 960 réis
 1 Sugestão da origem do desenho do “Carimbo de Minas – 960 réis

Numismática